Czern. kan som auktorsförkortning betyda:

 Vassiliĭ Matveievitch Czernajew
 Vasilij Matvejevitj Tjernjajev

Robotskapade auktorsförkortningar